Эчмиадзи́нский уезд — административная единица в составе Эриванской губернии. Центр — город Вагаршапат.

География 
В отношении рельефа Эчмиадзинский уезд может быть разделен на две части: северную, большую, возвышенную, и южную, меньшую, низменную. Возвышенный район Эчмиадзинского уезда, занимающий весь север и северо-восток его, представляет часть обширного Эриванского нагорья, высотой около 5 — 6 1/2 тыс. футов, на котором, на границе с Александропольским уездом возвышается вулканический покрытый на вершине пятнами снега массив Алагёза (высотой 13436 футов над уровнем моря), покрывающий своими отрогами около третьей части площади уезда. К востоку и юго-востоку от Алагёза плато (Абаран) прорезано кряжами гор, из коих некоторые (Карниарых — 8575 футов) поднимаются выше 8 тыс. футов. Плато почти безлесно, маловодно, покрыто вулканическими породами (лавой, трахитами и т. п.) и постепенно понижается по направлению к югу и юго-западу. Низменная часть Эчмиадзинского уезда расположена на высоте около 3 тыс. футов над уровнем моря, широкой полосой по левому берегу Аракса и в низовьях впадающих в него речек, и представляет, по своей природе, обычный тип приаракских равнин.

В гидрологическом отношении Эчмиадзинский уезд принадлежит к бассейну Аракса и орошается его левыми притоками. На западе, на границе с Карской областью, в глубоком ущелье протекает Арпачай, не играющий в орошении уезда почти никакой роли; то же можно сказать о реке Занге, составляющей восточную границу уезда (с Эриванским уездом). Наибольшее значение в этом отношении имеет небольшая речка Карасу, вытекающая из снегов Алагёза, с притоком Абаран (Кацах, Карпинка), протекающим с севера на юг на протяжении около 62 верст по Эчмиадзинскому уезду и доставляющим своей системой орошение множеству селений, а также и Аракс, водой из коего пользуется много селений равнинной части Эчмиадзинского уезда.

История 
Уезд образован в 1849 году в составе вновь образованной Эриванской губернии. 

В 1920 году уезд вошёл в состав Армянской ССР. В 1930 году уезд был упразднён.

Климат 
Климат нагорной части уезда отличается суровостью, продолжительной морозной и снежной зимой и прохладным влажным с частыми градобитиями летом, далеко не везде позволяющим заниматься хлебопашеством; в более возвышенных местностях население засевает только яровую пшеницу или даже ячмень. В переходной полосе, по склонам возвышенностей, от 3 1/2 до 4 1/2 тыс. футов, к этим культурам прибавляются фруктовые сады, озимая пшеница и огороды. В низменной части Э. уезда климат отличается наибольшей умеренностью; лето здесь сухое и очень жаркое, дающее возможность разводить здесь весьма разнообразные, требующие много тепла растения, каковы: хлопчатник, рис, кунжут, клещевина и проч. Культура без искусственного орошения здесь совершенно невозможна. Зима в низменной полосе уезда продолжается недолго, но морозы и здесь достигают иногда —20°.

Население

Национальный состав в XIX веке 
По данным первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. в уезде проживало 124 237 чел., в уездном селении Вагаршапат — 5 267 чел.

Национальный и религиозный состав в 1914 году 

 Армяне (ААЦ) — 101 988 (64,70 %),
 Армяне-православные — 239 (0,15 %),
 Армяне-католики — 116 (0,07 %),
 Мусульмане-шииты — 44 838 (28,44 %),
 Курды — 9 001 (5,70 %),
 Езиды — 709 (0,45 %),
 Славяне (в основном русские, православные) — 134 (0,09 %),
 Ассирийцы и другие христиане — 174 (0,11 %),
 Европейцы — 15 (0,01 %),
 Цыгане — 423 (0,27 %),
 Всего, чел. — 157 637.

По переписи населения СССР 1926 года население уезда составляло 114 505 чел.

Административное деление 
В 1913 году в уезд входило 26 сельских правлений:

Населённые пункты 
Крупнейшие населённые пункты уезда (население, 1908 год)

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература и ссылки 
 
Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г. т. 71 Эриванская губерния. Н. А. Тройницкий, С.-Петербург, 1904. Скан.
Кавказский календарь на 1910 год.: 65-й год, ч. 1 / под ред. В. В. Стратонова. - [1909]. - VIII, 928 с. : ил.
 Кавказский календарь на 1910 год : 65-й год. Ч. 2. - [1909]. - 363 с., 878 стб. разд. паг., 2 л. карт
 

Уезды Эриванской губернии